Capitán ist der Familienname von:

 Jesús Caldera Sánchez-Capitán (* 1957), spanischer Politiker (PSOE), Minister für Arbeit und Soziales
 Jesús Capitán (* 1977), spanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Capitan
 El Capitan